Jacques Wirtz (* 1924), een Belgisch tuinarchitect
 (William) Willard Wirtz, een Amerikaans politicus